I comuni della Galizia sono pari a 314.

Lista

Provincia della Coruña

Provincia di Lugo

Provincia di Ourense

Provincia di Pontevedra

Collegamenti esterni 
Instituto Nacional de Estadística

Galizia